Andreas Aarflot ist der Name folgender Personen:

* Andreas Aarflot (Bischof) (* 1928), norwegischer lutherischer Bischof  
 Andreas Aarflot (Musiker) (* 1954), schwedischer Pianist und Komponist